GJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guanaja Island (Honduras)